Pradeep ist der Familienname folgender Personen:

 Pradeep (Liedtexter) (1915–1998), indischer Liedtexter und Dichter
 Amarasingha Arachchige Sanjaya Pradeep Kumara (* 1982), sri-lankischer Fußballspieler
 Bisheshar Pradeep († 2015), indischer Schriftsteller
 N. P. Pradeep (* 1983), indischer Fußballspieler
 Rohan Pradeep Kumara (* 1975), sri-lankischer Leichtathlet
 Pradeep Sarkar (* 1955), indischer Regisseur und Produzent